«'Cuz I Can» () — песня, написанная Pink, Максом Мартином и Лукашом Готвальдом для четвёртого альбома певицы I'm Not Dead (2006), на котором он был седьмым синглом.

В песне Pink говорит, что она играет по собственным правилам и хвастается своим гламуром, противо-консьюмеристическом содержанием «Stupid Girls», другом треке с альбома. Ссылаясь на «'Cuz I Can», она назвала себя «ходячим противоречием» и «небольшой лицемеркой». Это был один из пяти альбомных треков, которые просочились в интернет в июле 2005.

Сингл был послан на радиостанции в Австралии 4 октября 2007. Он дебютировал 33 строкой в Australian ARIA Digital Track Chart и достиг пика на 14 строке. Трек дебютировал 39 строкой в New Zealand Singles Chart, став первым синглом, державшимся в чарте, основываясь только на цифровых продажах. Он достиг пика на 29 строке.

Клип впервые можно было посмотреть по австралийскому телевидению 5 октября 2007, это живое исполнение с тура I'm Not Dead Tour. На разогреве тура присутствовали танцоры, одетые в монахов, под мантиями лишь в нижнем белье.

Клип 
Ни одного клипа не было снято из-за того, что P!nk была в туре во время релиза. Вместо живого выступления с тура I’m Not Dead Tour было использовано видео из её концертного DVD «I’m not Dead Tour Live in from Wembley Arena 2007».

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Пинк
Песни, написанные Максом Мартином
Песни, написанные Пинк
Песни, написанные Dr. Luke